Ciamprisco è una frazione del comune di Francolise, in Provincia di Caserta. La frazione di Ciamprisco fa parte del territorio dell'Agro caleno, si trova a circa 4 km da Francolise, è confinante a nord con la vicinissima frazione Sant'Andrea del Pizzone e a sud con la frazione di Nocelleto del comune di Carinola. Il territorio di Ciamprisco è prevalentemente pianeggiante e caratterizzato da un paesaggio agricolo.

Frazioni di Francolise
Francolise